Государственный комитет обороны:

 Государственный комитет обороны — созданный на время Великой Отечественной войны чрезвычайный орган управления, обладавший всей полнотой власти в СССР.
 Государственный комитет обороны КНР — высший государственный орган по руководству всеми Вооружёнными силами Китайской Народной Республики в 1954—1975 годах.
 Государственный комитет обороны КНДР — высший исполнительный орган государственной власти КНДР в 1972-2016 годах. Ныне преобразован в Государственный совет КНДР.